Бетт Ми́длер (; ) — американская актриса и певица, известная также среди фанатов как Божественная Мисс М (). Обладательница статуэток «Грэмми», «Эмми» и «Тони», двукратная номинантка на премию «Оскар». По мнению «Би-би-си», является одной из самых успешных артисток всех времён.

Биография 
Бетт Мидлер родилась 1 декабря 1945 года в Гонолулу в еврейской семье и получила своё имя в честь актрисы Бетт Дейвис. После окончания средней школы в течение трёх месяцев обучалась в Гавайском университете на отделении драматического искусства. В то же время состоялся её актёрский дебют в фильме «Гавайи», который вышел на экраны в 1966 году.

Летом 1965 года Бетт Мидлер на заработанные в фильме «Гавайи» деньги переехала в Нью-Йорк, где состоялся её театральный дебют. Первые свои роли она исполнила в постановках «Мисс Нефертити сожалеет» и «Золушка возвращается». Спустя год ей уже удалось пробиться на Бродвей, где последующие три года она играла роль Цейтл в популярном мюзикле «Скрипач на крыше».

В 1970 году Мидлер выступала в известной в Нью-Йорке гей-сауне «Continental Baths», где познакомилась с Барри Манилоу. Двумя годами позже он выступил продюсером её дебютного альбома «The Divine Miss M», который принёс Мидлер первую статуэтку «Грэмми» в номинации лучший новичок. В 1971 году она приняла участие в постановке в Сиэтле рок-альбома «Tommy» британской группы The Who.

В 1973 году был реализован её второй альбом «Bette Midler», который достиг высоких позиций в Billboard’s Top 10 и разошёлся миллионным тиражом в США. В то же время Мидлер продолжала выступать на Бродвее, где с большим успехом шли её собственные шоу «Bette Midler» и «Bette Midler’s Clams on the Half Shell Revue», благодаря которым она стала лауреатом премии «Тони» в 1974 году.

В 1979 году Мидлер исполнила главную роль в музыкальной драме «Роуз», которая была высоко оценена критиками и принесла актрисе премию «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». Успешным также стал и саундтрек к фильму, за который Бетт Мидлер получила вторую премию «Грэмми».

В 1982 году, после выхода фильма «Сглазили!», провалившегося в прокате, Бетт Мидлер на четыре года оставила кинематограф и сосредоточилась на музыкальной карьере. В 1986 году Мидлер вернулась на большой экран в фильме «Без гроша в Беверли Хиллз», с которого началась её успешная карьера в кинокомедиях. Далее последовали роли в фильмах «Безжалостные люди» (1986), «Бешеные деньги» (1987) и «Большой бизнес» (1988). В 1988 году на экраны вышла мелодрама «На пляже», вновь напомнившая зрителям о драматическом таланте актрисы. Прозвучавшая в фильма лирическая баллада «Wind Beneath My Wings» в исполнении Мидлер стала её визитной карточкой, заняла первое место в Billboard Hot 100 и принесла ей третью статуэтку «Грэмми».

В 1993 году Бетт Мидлер во второй раз удостоилась премии «Золотой глобус» и номинации на «Оскар» за роль Дикси Леонард в драме «Для наших ребят». В дальнейшем актриса показала себя как разноплановая актриса, имея в своём репертуаре запоминающиеся комедийные образы в таких фильмах как «Фокус-покус» (1993), «Клуб первых жён» (1996), «Это старое чувство» (1997), «Утопим Мону!» (2000), а также серьёзные драматические роли в картинах «Цыганка» (1993) и «Настоящая женщина» (2000). Одной из последних, на данный момент, работ актрисы стало озвучивание злодейки Китти Галор в семейном фильме «Кошки против собак: Месть Китти Галор» (2010).

С 1984 года Бетт Мидлер замужем за Мартином фон Хасельбергом, от которого в 1986 году родила дочь Софи.

С 2017 по 2018 годы Бетт Мидлер играла Долли Ливай в мюзикле «Хелло, Долли!». За эту роль Бетт стала лауреатом премии Тони в номинации «Лучшая женская роль в мюзикле».

Фильмография

Дискография 

 The Divine Miss M (1972)
 Bette Midler (1973)
 Songs for the New Depression (1976)
 Broken Blossom (1977)
 Thighs and Whispers (1979)
 No Frills (1983)
 Some People’s Lives (1990)
 Bette of Roses (1995)
 Bathhouse Betty (1998)
 Bette (2000)
 Sings the Rosemary Clooney Songbook (2003)
 Sings the Peggy Lee Songbook (2005)
 Cool Yule (2006)
 It’s the Girls! (2014)

Примечания

Ссылки 
 

 
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Лауреаты премии «Грэмми»
Женщины-комедианты
Исполнители Warner Bros. Records
Исполнители Columbia Records
Поп-вокалисты США
Премия «Грэмми» лучшему новому исполнителю
Киноактрисы США
Лауреаты премии Лиги драмы